Delle kan volgende zaken betekenen:
 in Nederland:
Del (geografie) (of delle), een holte in het landschap
 in Duitsland:
 Deuk, door slag, stoot, etc.
 in Frankrijk:
Kanton Delle, een kanton van het departement Territoire de Belfort
Delle (Frankrijk), een stad en hoofdplaats van het gelijknamig kanton
 in België:
Delle (België), een gehucht van Herent in Vlaams-Brabant